Sven Backlund kan syfta på:

 Sven Backlund (diplomat), svensk ambassadör och socialdemokratisk politiker (1917-1997)
 Sven Backlund (tidningsman), svensk författare och tidningsman (1889-1953)